O Simbolismo Ayyavazhi é constituídos por símbolos sagrados que representam o Ayyavazhi, religião que surgiu na Índia em meados do século XIX. Embora o Akilam (a escritura sagrada do Ayyavazhi) não faça referência a qualquer símbolo diretamente, existem alguns símbolos que são usados para representar a religião e que entraram em prática de forma gradual. Entre estes, o Lotus com Namam, que é a síntese simbólica de Akilam, é o mais comumente utilizado e aceito  símbolo Ayyavazhi.

Ayyavazhi
Símbolos hindus